West Nile fever – acronimo per il virus del Nilo occidentale
 Worldwide Nature Fund
 WNF Wn 16